Verbum is Latijn en betekent 'woord'. Het wordt in de volgende situaties gebruikt:
 In de taalkunde is verbum een synoniem van werkwoord
 In de Vulgaat is Verbum het hoofdonderwerp van de inleiding van het Evangelie volgens Johannes, een vertaling van Logos.
 Verbum is verder de naam van een prent van Maurits Cornelis Escher, waarin de schepping wordt uitgebeeld.